Cassini-Huygens var ett forskningsprojekt som bestod av rymdsonden Cassini och landaren Huygens vilka skickades till planeten Saturnus och dess måne Titan. Bakom projektet stod NASA, ESA och det italienska rymdorganet Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Namn 
Cassini-Huygens är uppkallad efter Giovanni Domenico Cassini som upptäckte de fyra månarna Tethys, Dione, Rhea och Japetus samt Christiaan Huygens som upptäckte Titan.

Instrument 
Sverige bidrog till projektet med ett instrument på Cassini för mätning av rymdplasma från Institutet för rymdfysik i Uppsala. Instrumentet har bland annat använts för att utforska den yttersta av ringarna runt Saturnus och gasutflöden från Titan.

Expeditionen 
Cassinis uppdrag var att undersöka Saturnus samt de 31 kända månarna under fyra år.

Cassini-Huygens sköts upp med en Titan IV-raket från Cape Canaveral Air Force Station SLC-40 den 15 oktober 1997 och gick in i omloppsbana runt Saturnus den 1 juli 2004. Resan var på 3,5 miljarder kilometer och tog knappt sju år.

På sin väg till Saturnus flög den förbi Venus, Jorden, 2685 Masursky och Jupiter. Vid passagen av Jupiter sände den 26 000 bilder tillbaka till jorden. De minsta detaljerna den kunde se på ytan var av storleken 60 kilometer.

Huygens främsta syfte var att genomföra en landning på månen Titan och med ett antal avancerade instrument undersöka atmosfären under den cirka två timmar långa nedstigningen. Huygens landade på Titan den 14 januari 2005.

Förlängning 
NASA meddelade den 3 februari 2010 att expeditionen hade förlängts i tiden en andra gång. Expeditionen var initialt planerad att pågå till 2008, men förlängdes en första gång till 2010 för att sedan fortgå till 2017.

Grand Finale 
Under 2017 gick projektet in i en fas som kallats "Grand Finale". Cassinis bana justerades så att sonden skulle göra 22 passager mellan Saturnus atmosfär och Saturnus ringar, för att slutligen gå in i atmosfären och förstöras, vilket beräknades inträffa 15 september 2017.  Den 15 september 2017 klockan 11:55 UTC, tappades, som planerats, kontakten med Cassini efter nästan 20 år i rymden.

Passeringar

Förlängt uppdrag

Andra förlängningen

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

 ESA – Cassini Huygens
 NASA – Cassini-Huygens
 Bilder av Saturnus från Cassini

Rymdsonder
Utforskningen av Venus
Utforskningen av Jupiter
Utforskningen av Saturnus
ESA
NASA
Rymdfartsåret 1997
1997 i USA
1997 i Italien
1997 i Europa
Titan (måne)